Armack ist der Familienname folgender Personen: 

 Alfred Müller-Armack (1901–1978), deutscher Nationalökonom und Kultursoziologe
 August Armack (1786–1865), deutscher Unternehmer und Politiker